2 miejscowości w Polsce:
 Morawin – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Ceków-Kolonia
 Morawin – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Doruchów